Ушня — название населённых пунктов:

Россия 
 Ушня — посёлок в Пестречинском районе Татарстана.

Украина 
 Ушня — село в Золочевском районе Львовской области.
 Ушня — село в Менском районе Черниговской области.

Река 
 Ушня — река в России.